James Fox (zanger), een Britse popzanger, liedschrijver, pianist en gitarist die geboren werd als James Mullet
 James Fox (acteur), een Engels acteur
 James Fox (roeier), een Engels roeier
 James Fox (journalist) (*1945), Brits journalist en auteur